St. Anna bezeichnet zwei Kapellen in Schaffhausen:
 St. Anna-Kapelle im ehemaligen Kloster Allerheiligen; siehe Münsterkapelle
 St. Anna auf dem Herrenacker, eine ehemalige Kapelle; heute «Haus zum Luchs»